

Geografia
 Butterworth – città della Malaysia, situata nello Stato di Penang
 Butterworth – centro abitato, nella provincia di Eastern Cape in Sudafrica

Persone
 Charles Butterworth – attore statunitense
 Dean Butterworth – batterista statunitense
 Donna Butterworth – attrice e cantante statunitense
 Ernest Butterworth Jr. – attore statunitense
 Frank Butterworth – attore statunitense
 Jez Butterworth – drammaturgo, sceneggiatore e regista britannico
 Joe Butterworth – attore statunitense
 Ian Butterworth – allenatore di calcio ed ex calciatore inglese
 Stephen Butterworth – fisico britannico
 William Butterworth Bayley – diplomatico e politico britannico